Berlin-Dresdner Eisenbahn bezeichnet:

 eine frühere Eisenbahngesellschaft, siehe Berlin-Dresdener Eisenbahn-Gesellschaft
 deren Strecke zwischen Berlin und Dresden, siehe Bahnstrecke Berlin–Dresden